Der Name Mephisto bezeichnet:

 die Kurzform von Mephistopheles, eine literarische Figur in Johann Wolfgang von Goethes Drama Faust
 Mephisto (Roman), einen 1936 erschienenen Roman von Klaus Mann
 Mephisto (Film), die Verfilmung des Romans im Jahr 1981 durch István Szabó
 Mephisto (Gattung), eine Gattung der Hornfische
 Mephisto (Comicfigur), einen Marvel-Superschurken
 Mephisto (Schachautomat), Schachautomat aus den 1870er-Jahren
 Mephisto (Schachcomputer), Schachcomputer aus den 1980er-Jahren
 Mephisto (Schuhe), einen Markennamen für Schuhe aus Frankreich
 Mephisto (Theaterstück), deutsche Übersetzung des niederländischen Theaterstücks Mefisto for Ever (Tom Lanoye, 2006), dieses frei nach dem Roman Mephisto von Klaus Mann (1936)
 Mephisto 97.6, das Lokalradio der Universität Leipzig
 ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Kunstfreiheit, siehe Mephisto-Entscheidung
 einen Sprengkopftyp, siehe Taurus (Marschflugkörper)#Taurus KEPD-350
 Mephisto (Band), eine ostdeutsche Heavy-Metal-Band
 Mephisto, eines der drei „Großen Übel“ im Computerspiel Diablo II
 Mephisto (Metal-Band), eine Speed-Metal-Band aus dem Ruhrgebiet
 Mephisto, eine Singleauskopplung von Bushidos dreizehntem Album Mythos (Album)

Siehe auch:
 Mefistofele, Oper des italienischen Komponisten Arrigo Boito